Ефим Викентьевич Баранович () — советский военачальник, генерал-майор (1940), профессор.

Биография 
Родился 4 сентября  1884 года в селе Крюки (сейчас - Крюк) Поречского уезда Смоленской губернии в бедной дворянской семье. Окончил 6 классов гимназии в 1901 году.

В Русской императорской армии 
Призван в Русскую императорскую армию в 1902 году. Учился в Виленском военном училище в 1904-1907 годах. 

После окончания училища служил офицером в 164‑м Закатальском пехотном полку 41‑й пехотной дивизии, в расположении которого встретил Первую мировую войну. 

С 25 октября 1915 года был переведен в Чебоксарский пехотный полк 77‑й пехотной дивизии. За время войны получил ранение и контузию, награжден тремя орденами и дослужился до чина подполковника.

В РККА 
В октябре 1919 году был мобилизован в РККА и стал командиром 6-го Тульского стрелкового полка. В январе 1920 года переведен командиром в 92-й стрелковый полк. С 29 февраля по 5 июня 1920 года был командиром 144-й стрелковой бригады. Затем стал командовать 48-й стрелковой дивизией. 

С 9 сентября 1923 года по 27 июля 1924 года был слушателем Военно-академических курсов высшего комсостава РККА, после которых был назначен командиром 2-й Кавказской стрелковой дивизии. 

В 1928 году был слушателем Курсов усовершенствования высшего командного и начальствующего состава при Военной академии РККА им. М.В. Фрунзе. После их окончания, с января по октябрь 1929 года находился в должностях помощника начальника снабжения Украинского военного округа, а затем командира 36-й Забайкальской стрелковой дивизии. В феврале 1932 года был переведен командиром в 34-ю стрелковую дивизию.

В октябре 1932 года стал преподавать в Военной академия механизации и моторизации имени И. В. Сталина, где сначала был руководителем тактики, а с февраля 1933 года - профессором и старшим преподавателем кафедры тактики. С марта 1938 года по февраль 1943 года был старшим преподавателем службы тыла академии. 

С 7 февраля 1943 года по 2 августа 1944 года был заместителем, а затем с 23 сентября по 14 ноября 1944 года - первым заместителем командующего первой танковой армией, после чего вернулся в академию.

С ноября 1944 года по март 1947 года был начальником командного факультета академии. С июля 1947 года был начальником Академических курсов усовершенствования офицерского состава.

Умер в Москве  3 ноября 1948 года. Исключен из списков вооруженных сил 9 ноября 1948 года. Похоронен на Введенском кладбище.

Воинские чины и звания 
 Рядовой — 1902
 Подпоручик — 1907
 Поручик — 1908
 Штабс-капитан — 24.03.1916
 Капитан — 07.11.1916
 Подполковник — 1917
 Комбриг — 04.12.1935
 Комдив — 26.04.1940
 Генерал-майор — 04.06.1940

Награды 
 Орден Святого Станислава II степени с мечами (07.11.1916)
 Орден Святой Анны IV степени с надписью "За храбрость" (03.11.1916)
 Орден Святого Станислава III степени с мечами и бантом (09.11.1915)
 Орден Ленина № 33701 (21.02.1945)
 Два ордена Красного Знамени (23.02.1928, 22.02.1930)
 Орден Кутузова II степени №1056 (21.06.1944)
 Орден Отечественной войны I степени (25.02.1944)
 Медаль «За оборону Москвы» (04.04.1945)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1945)
 Юбилейная медаль «XX лет Рабоче-Крестьянской Красной Армии» (22.02.1938)

Примечания

Литература 
 Соловьев Д. Ю. Все генералы Сталина. Том 2 — М.: Литрес, 2019. — 140 с. ISBN 978-5-532-10493-8.

Члены КПСС
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Гражданской войны в России (красные)
Царские офицеры на службе в РККА
Подполковники (Российская империя)
Танкисты Великой Отечественной войны
Генерал-майоры (СССР)
Похороненные на Введенском кладбище